Las Amazonas puede referirse a:

Cine y televisión 
 Las amazonas (1973), película.
 Las amazonas (1985), telenovela de Venezuela.
 Las amazonas (2016), telenovela de México.

Toponimia 
 Distrito de Las Amazonas, distrito de Perú.

Otros 
 Las amazonas, pueblo legendario de mujeres guerreras de la mitología griega.